Příjmení Seidler nese více různých osobností:

 Ernst Seidler von Feuchtenegg (1862–1931) – rakouský právník a politik
 Franz W. Seidler (* 1933) – německý historik, spisovatel a expert na německou vojenskou historii
 Helga Seidlerová (* 1949) – východoněmecká atletka, sprinterka

Německá příjmení
Židovská příjmení